Erva-canária pode referir-se ao nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Oxalis corniculata
 Oxalis pes-caprae